Норт Форк има више значења:
 Норт Форк (Аризона)
 Норт Форк (Охајо)